Municipio de Wheatfield puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Wheatfield (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Grand Forks.
 Municipio de Wheatfield (Illinois), un municipio ubicado en el condado de Clinton.
 Municipio de Wheatfield (Indiana), un municipio ubicado en el condado de Jasper.
 Municipio de Wheatfield (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Ingham.
 Municipio de Wheatfield (condado de Perry, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Perry.